Подошва:
 Подошва (обуви) — нижняя деталь, непосредственно соприкасающаяся с землёй. У модельной обуви её толщина обычно составляет не больше 5 мм, у прочной и функциональной она намного толще
 Подошва — та же часть ноги, ступни, плюсны, что ладонь на руке
 Подошва сооружения (плотины или дамбы) — поверхность примыкания сооружения к основанию. Зубчатая подошва — создание уступов на контакте плотины со скальным основанием для повышения устойчивости плотины.
Подошва склона — перегиб от склона к нижележащей поверхности. Подошва склона долины водотока — место сопряжения ложа долины со склоном, имеющее часто более или менее заметный излом в поперечном профиле
 Подошва припая — узкая прибрежная часть припая, смерзшаяся с дном до глубины, равной толщине льда (1.5-2.0 м). Подошва припая остается неподвижной при приливо-отливных колебаниях уровня моря и сохраняется некоторое время после взлома припая
 Подошва стратиграфического подразделения — его нижняя, более древняя  стратиграфическая граница.
 Подошва — фаза экономического цикла в которой объем реального национального продукта достигает своего наименьшего значения.

Примечания